

Новотроїцький — присілок, Алнаський район, Удмуртія
 Новотроїцький — присілок, Вавозький район, Удмуртія
 Новотроїцький — селище, Кочкуровський район, Мордовія